Le patronyme Degain, Degeyn, Desguin ou Desgain indique une provenance : de l'ancien français gain : herbe du pâturage.

Des variantes sont de Ghein, De Gheyn ou Van den Gheyn.

Xavier Desgain (1960-), homme politique belge.

Patronyme belge